Holding steht für:
 Holding, ein Unternehmen dessen ausschließlicher Betriebszweck darin besteht sich an anderen Unternehmen zu beteiligen
 Holding in der Luftfahrt siehe Warteschleife

Holding ist der Familienname folgender Personen:
 Clyde Holding (1931–2011), australischer Politiker
 George Holding (* 1968), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Rob Holding (* 1995), englischer Fußballspieler